Putnam County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Putnam County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 75000672
 Putnam County Courthouse (New York), ID-Nr. 76001264
 Putnam County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 74001608
 Putnam County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 00000775